Pader steht für:

 Pader, Fluss in Paderborn
 Pader (Stadt), Stadt in Uganda
 Pader (Mau-Ulo), ein osttimoresisches Dorf im Suco Mau-Ulo, Gemeinde Ainaro
 Distrikt Pader, Distrikt von Uganda

Pader ist der Familienname folgender Personen:

 Isaak Pader († 1635), deutscher Baumeister und Stuckateur
 Johann Anton Pader (1711–1786), deutscher Stuckateur
 Constantin Pader (1596/1605–1681), deutscher Bildhauer und Baumeister
 Hilaire Pader (1607–1677), französischer Maler